Neotrichina är ett släkte av tvåvingar. Neotrichina ingår i familjen puckeldansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puckeldansflugor
Neotrichina